НФЛ в сезоне 1989 — стал 70-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Плей-офф

Американская футбольная конференция 
 Плей-офф Wild-Card: Питтсбург Стилерз 26, Хьюстон Тексанс 23 (ot)
 Плей-офф дивизионов:
 Кливленд Браунс 34, Баффало Биллс 30
 Денвер Бронкос 24, Питтсбург Стилерз 23
 Финал конференции: Денвер Бронкос 37, Кливленд Браунс 21

Национальная футбольная конференция 
 Плей-офф Wild-Card: Лос-Анджелес Рэмс 21, Филадельфия Иглз 7
 Плей-офф дивизионов:
 Лос-Анджелес Рэмс 19, Нью-Йорк Джайентс 13 (ot)
 Сан-Франциско 49ерс 41, Миннесота Вайкингс 13
 Финал конференции: Сан-Франциско 49ерс 30, Лос-Анджелес Рэмс 3

Супербоул XXIV 
Сан-Франциско 49ерс (НФК) 55, Денвер Бронкос (АФК) 10

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

1 Команды была посеяна под первым номером в конференции
2 Команда попала в плей-офф Wild-Card

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1989.pdf Сезон 1989 года в деталях]

Сезоны НФЛ